Маргошвили — грузинская фамилия.
 Маргошвили, Давид — грузинский спортсмен.
 Маргошвили, Муслим — чеченский террорист.